«Сокол» — советский футбольный клуб из Ленинграда. Основан не позднее 1961 года.

Результаты выступлений

Известные тренеры 
 Беликов, Станислав Яковлевич.

Ссылки 
 Клуб в базе footballfacts
 в базе Wildstat
 История футбольных клубов

Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы Санкт-Петербурга